Закатепек има више значења:

 Закатепек (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Закатепек (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Закатепек (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Закатепек (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Закатепек (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Закатепек (Тлајакапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Закатепек (Тотолапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Општина Закатепек (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Закатепек (Чиконкваутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Закатепек (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Закатепек (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Закатепек (Сан Хосе Чијапа), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Закатепек (Тепекси де Родригез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Закатепек, Лос Ногалес (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Закатепек (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Закатепек (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику